Суперфинал  64-го чемпионата России проходил в Москве с 7 по 15 августа 2011 года.

 Место проведения: Центральный Дом шахматиста имени М. Ботвинника.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 19-я категория (средний рейтинг 2715,25).
 Главный судья: международный арбитр Эдуард Дубов.

Участники 
По результатам высшей лиги 2011:
 Александр Морозевич (2694);
 Артём Тимофеев (2665);
 Александр Галкин (2598).
Призёры чемпионата России 2010:
 Ян Непомнящий (2711);
 Сергей Карякин (2788);
 Александр Грищук (2746).
2 шахматиста с наивысшим рейтингом Эло на 01.07.2011:
 Владимир Крамник (2781);
 Пётр Свидлер (2739).

¹) рейтинги даны на июль 2011 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Чемпионат России по шахматам 2011 на сайте ChessPro.ru
 Информация о турнире  на сайте The Wеек in Chess 
 Положение о проведении суперфинала 64-го чемпионата Российской Федерации по шахматам среди мужчин
 Прогнозы экспертов

Чемпионаты России по шахматам
2011 год в шахматах
Август 2011 года
Чемпионаты России в 2011 году
Шахматные турниры в Москве
2011 год в Москве